Tyra Misoux (Berlim, ) é o nome artístico de uma ex-atriz pornográfica alemã. Iniciou sua carreira na indústria de filmes adultos em 2002, aos 19 anos de idade.

Prêmios e indicações
 2002 Venus Award - indicada - Best New Starlet
 2003 Erotic Festival of Brussels Award - Best German Newcomer
 2004 Venus Award - venceu - Best German Actress
 2008 Eroticline Award - venceu - Best German Actress

Atores pornográficos da Alemanha
Naturais de Berlim